The Master Key – serial del 1914 diretto da Robert Z. Leonard
The Master Key – serial del 1945 diretto da Lewis D. Collins e Ray Taylor